Оле́г О́зеров:
 Озеров, Олег Борисович (род. 1958) — российский дипломат в ранге Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса.
 Озеров, Олег Николаевич (1922—2007) — ветеран Второй мировой войны, участник французского движения Сопротивления, общественный деятель, писатель.